Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 10 a 18 lutego 2002 roku w ramach igrzysk w Salt Lake City.

W trakcie igrzysk rozegrane zostały trzy konkurencje w skokach narciarskich – 10 lutego były to zawody indywidualne na obiekcie K-90, 13 lutego – konkurs indywidualny na obiekcie K-120, a 18 lutego – konkurs drużynowy na obiekcie K-120. Podwójnym mistrzem olimpijskim został Simon Ammann, który jako drugi skoczek w historii, po Matti Nykänenie, zdobył dwa złote medale indywidualne podczas jednych igrzysk olimpijskich. Srebrne medale w konkurencjach indywidualnych zdobyli: Sven Hannawald i Adam Małysz, a brązowe – Adam Małysz i Matti Hautamäki. W zawodach drużynowych najlepszym zespołem została reprezentacja Niemiec, która wystąpiła w składzie: Sven Hannawald, Stephan Hocke, Michael Uhrmann i Martin Schmitt. Srebrny medal zdobyli skoczkowie fińscy, a brąz wywalczyli skoczkowie słoweńscy.

Łącznie w konkursach wystartowało 73 skoczków narciarskich z 22 narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich w skokach narciarskich, był Jan Mazoch (16 lat i 159 dni), natomiast najstarszym – Masahiko Harada (33 lata i 285 dni).

Po raz dziewiętnasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.

Przed igrzyskami 

Na blisko miesiąc przed pierwszym konkursem olimpijskim, wypadkowi uległ Simon Ammann. W trakcie treningu przed konkursami Pucharu Świata w Willingen, źle wyszedł z progu, w wyniku czego upadł na bulę. Skoczek trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego uszkodzenie kręgów szyjnych, liczne potłuczenia i zadrapania. Mimo groźnego upadku zawodnik tydzień po wyjściu ze szpitala wznowił treningi i zapowiedział, że wystartuje w konkursach olimpijskich w Salt Lake City.

Przed igrzyskami Sven Hannawald był faworytem bukmacherów do zwycięstwa w obu konkursach indywidualnych. Tuż za nim znajdował się Adam Małysz. Simona Ammanna nie wymieniano wśród faworytów żadnej z konkurencji. W rywalizacji drużynowej, faworytami bukmacherów były ekipy Austrii i Niemiec. Wszystkie te typy wynikały z ówczesnej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W rywalizacji indywidualnej prowadził Adam Małysz przed Svenem Hannawaldem i Andreasem Widhölzlem. W klasyfikacji drużynowej na pierwszym miejscu znajdowała się Austria, przed Niemcami i Finlandią.

Skocznie 
Dwa spośród trzech konkursów (jeden indywidualny i jeden drużynowy) Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 odbyły się na skoczni dużej (K-120) w Park City. Trzeci z konkursów został przeprowadzony na obiekcie normalnym (K-90), umieszczonym w tym samym kompleksie skoczni, co skocznia duża.

Jury 
Dyrektorem konkursów w skokach narciarskich na ZIO w Salt Lake City był William Erickson oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Asystentem Waltera Hofera był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärinen, a jego asystentem – Toni Guggemoos.

Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela:

Przebieg zawodów 

Zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami, 8 lutego miały odbyć się kwalifikacje do pierwszego z konkursów indywidualnych (na skoczni K-90). Z powodu burzy śnieżnej zostały one przełożone na dzień konkursu. Rozpoczęły się o godzinie 8:15 czasu lokalnego. W kwalifikacjach wystąpiło 60 zawodników z 22 krajów. Kwalifikacje wygrał Sven Hannawald, który uzyskał 97,5 metra. Tyle samo skoczył Simon Ammann i zajął drugą pozycję. Na trzecim miejscu znalazł się Adam Małysz, który uzyskał najlepszy rezultat kwalifikacji – 98,5 metra, jednak przegrał z powodu niższych not sędziowskich.

W pierwszej serii konkursu olimpijskiego na normalnej skoczni najlepszy okazał się Simon Ammann, który skacząc 98 metrów wyprzedził Svena Hannawalda i Adama Małysza. Małysz skoczył od niego pół metra dalej, jednak zachwiał się przy lądowaniu i w wyniku tego otrzymał niższe noty za styl. W drugiej serii Simon Ammann skoczył 98,5 metra, dzięki czemu zdobył złoty medal olimpijski. Najdalszy skok drugiej serii i całego konkursu uzyskał Sven Hannawald, który skoczył 99 metrów i zajął drugie miejsce, przegrywając z Ammannem o 1,5 punktu. Brązowym medalistą olimpijskim został Adam Małysz, który w drugiej turze uzyskał 98 metrów. Brązowy medal Małysza był pierwszym od 30 lat medalem zimowych igrzysk olimpijskich, zdobytym przez polskiego sportowca.

12 lutego odbyła się seria kwalifikacyjna, w której zostali wyłonieni zawodnicy do drugiego konkursu olimpijskiego. Wystartowało 66 zawodników. Najdalej, 125 metrów skoczyli Roberto Cecon i Peter Žonta. Obaj zawodnicy otrzymali niskie noty za styl. Kwalifikacje wygrał Adam Małysz, który skoczył 1,5 metra bliżej od Cecona i Zonty. Tuż za Małyszem sklasyfikowani zostali ex aequo Sven Hannawald i Robert Kranjec, którzy uzyskali po 122 metry.

Po pierwszej serii konkursu olimpijskiego na dużej skoczni na pierwszym miejscu ex aequo sklasyfikowani zostali Simon Ammann i Sven Hannawald, którzy oddali skoki na odległość 132,5 metra. Trzeci na tym etapie rywalizacji Adam Małysz z wynikiem 131 metrów tracił do liderów 3,2 punktu. W drugiej serii Polak wylądował na 128 metrze i objął prowadzenie, zapewniając sobie drugi medal na tych Igrzyskach. Następnym, który zasiadł na belce był współlider konkursu, Simon Ammann. Szwajcar startował jako pierwszy z racji niższego numeru startowego. W drugiej próbie osiągnął 133 metry. Wynik ten dawał Ammannowi prowadzenie w zawodach. Ostatni zawodnik w konkursie, Niemiec Sven Hannawald oddał skok na odległość na 131 metr, ale nie zdołał ustać tej próby. W wyniku niskich not sędziowskich za styl, konkurs zakończył na 4. miejscu. Ostatecznie mistrzem olimpijskim został ponownie Simon Ammann, srebrny medal przypadł Adamowi Małyszowi, a brązowy reprezentantowi Finlandii, Matti Hautamäkiemu.

18 lutego rozegrano konkurs drużynowy. Do rywalizacji przystąpiło 13 reprezentacji, w tym polska ekipa w składzie: Tomisław Tajner, Tomasz Pochwała, Robert Mateja i Adam Małysz. Po raz pierwszy w historii drużynowych konkursów olimpijskich różnica pomiędzy dwiema pierwszymi reprezentacjami wyniosła 0,1 punktu. Reprezentacja Niemiec, która zdobyła tytuł olimpijski, wyprzedziła w ostatecznym rozrachunku ekipę Finlandii, a brązowy medal wywalczył zespół Słowenii. Polska reprezentacja zajęła 6. pozycję.

Simon Ammann stał się drugim po Matti Nykänenie skoczkiem narciarskim, który w trakcie jednych igrzysk zdobył dwa złote medale olimpijskie w konkurencjach indywidualnych.

Medaliści

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (10.02.2002)

Konkurs indywidualny na skoczni K-120 (13.02.2002)

Konkurs drużynowy na skoczni K-120 (18.02.2002)

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni K-90 (10.02.2002) 

Legenda:
 pq – zawodnik ma zapewnioną kwalifikację dzięki pozycji w pierwszej „15” klasyfikacji Pucharu Świata
 Q – zawodnik zakwalifikował się do konkursu głównego
 nq – zawodnik odpadł w kwalifikacjach

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (10.02.2002)

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni K-120 (12.02.2002) 

Legenda:
 pq – zawodnik ma zapewnioną kwalifikację dzięki pozycji w pierwszej „15” klasyfikacji Pucharu Świata
 Q – zawodnik zakwalifikował się do konkursu głównego
 nq – zawodnik odpadł w kwalifikacjach

Konkurs indywidualny na skoczni K-120 (13.02.2002)

Konkurs drużynowy na skoczni K-120 (18.02.2002)

Składy reprezentacji 
Mimo wcześniejszego powołania do kadry, w żadnym z konkursów nie wystartowali: Andreas Goldberger, Tami Kiuru, Georg Späth i Łukasz Kruczek. Poniżej znajdują się składy wszystkich, 22 reprezentacji, które uczestniczyły w igrzyskach w Salt Lake City wraz z miejscami zajętymi przez poszczególnych zawodników.

Upadki 
W trakcie rozgrywanych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 kwalifikacji i konkursów skoków narciarskich, doszło do czterech upadków po lądowaniu. W kwalifikacjach do pierwszego konkursu indywidualnego (na skoczni K-90) skoku nie wylądował reprezentant Rosji, Aleksiej Siłajew, który po nieustanym skoku na odległość 74 metrów i przy otrzymanych notach sędziowskich (od 9 do 10 punktów), zajął ostatecznie 60. miejsce.

W konkursie głównym upadek na 85 metrze zaliczył Noriaki Kasai. W wyniku tego upadku, tuż za punktem konstrukcyjnym powstała dziura, która utrudniła poprawne lądowanie kolejnym zawodnikom.

W kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego swojego skoku nie ustał Peter Žonta. Uzyskał odległość 125 metrów, jednak ze względu na niskie noty sędziowskie (od 10,5 do 13,5 punktu) został sklasyfikowany na niskiej pozycji. Mimo to, wystąpił w konkursie dzięki przywilejowi, który posiadał ze względu na zajmowaną pozycję w klasyfikacji Pucharu Świata.

W konkursie indywidualnym na dużym obiekcie w Park City, skok na 131 metr podparł Sven Hannawald. Otrzymał obniżone noty za styl (od 11,5 do 13,5 punktu). W wyniku tego stracił możliwość walki o złoty medal olimpijski i ostatecznie został sklasyfikowany na czwartym miejscu.

Jury konkursu drużynowego na skoczni K-120 nie odnotowało upadku żadnego z zawodników startujących w tymże konkursie.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
2002
Skoki narciarskie w Stanach Zjednoczonych